Лагра́с ():

 Лаграс — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Лаграс — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.
 Лаграс — монастырь во Франции.